L'edizione 1947 della Pervaja Gruppa fu la 10ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dal , giunto al suo secondo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Vsevolod Bobrov, Valentin Nikolaev (entrambi del ) e Sergej Solov'ëv (della ), con 14 reti.

Formula
Il numero di club partecipanti furono portato da dodici a tredici, tenendo conto della mancanza di retrocessioni e dell'arrivo del VVS Mosca; sei di esse provenivano da Mosca e dieci in tutto erano russe.

Le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate e 24 incontri per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Non erano previste retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
CDKA Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1947.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Vtoraja Gruppa 1947
Kubok SSSR 1947

Collegamenti esterni
 Campionato sovietico 1947 su RSSSF.com

Calcio nel 1947
1947